Le nom de Gyllenhall est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Jake Gyllenhaal (1980-), acteur américain
 Leonard Gyllenhaal (1752-1840), militaire et entomologiste suédois 
 Maggie Gyllenhaal (1977-), actrice américaine (sœur de Jake)
 Mathilda Gyllenhaal (1796-1863), noble et artiste suédoise
 Naomi Foner Gyllenhaal, scénariste américaine (mère de Jake et Maggie)
 Stephen Gyllenhaal (1949-), réalisateur américain (père de Jake et Maggie)

Historique
La famille Gyllenhaal, dont sont tous issus les membres ci-dessus, appartient à l'aristocratie suédoise. Son anoblissement remonte à 1652, lorsque la reine Christine de Suède conféra la charge de chevalier à l'officier Nils Gunnesson Haal, dont la déformation du nom aboutira à sa forme actuelle.

Lien externe
 Site généalogique de la famille Gyllenhaal (en anglais)

Noblesse suédoise
Homonymie de patronyme